Ismaël Alassane (Niamei, 3 de abril de 1984) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Ismaël Alassane representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013